Kepolydesmus är ett släkte av mångfotingar. Kepolydesmus ingår i familjen Nearctodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Kepolydesmus